Dermer ist der Name von

 Bob Dermer (* 1946), kanadischer Schauspieler
 Ed Dermer (* 1957), australischer Politiker
 Lawrence Dermer, US-amerikanischer Schallplattenproduzent
 Richard Dermer (1939–2014), Restaurator
 Ron Dermer (* 1971), israelischer Diplomat und Politiker
 Thomas Dermer (1590–1620), Seefahrer und Entdecker